Дубо — различные значения:

 Дубо — деревня в Верхней Лужице, коммуна Хоэндубрау района Гёрлиц, земля Саксония
 Дубо — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области